Список видів роду Ечеверія:

Список, який містить 150 визнаних видів роду Ечеверія (Echeveria), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Echeveria на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Echeveria на сайті «International Plant Names Index» 
 Echeveria на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Echeveria на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Echeveria на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Ечеверія
Ечеверія